Aurelio Luini (1530 ca.–1592 ca.) – pittore italiano
 Bernardino Luini, propr. Bernardino Scapi (1481 ca.–1532) – pittore italiano
 Elia Luini (1979) – canottiere italiano
 Francesco Luini (1740-1792) – matematico, gesuita e accademico italiano
 Giulio Cesare Luini (1512–dopo il 1563) – pittore italiano
 Tommaso Luini (1601-1636) – pittore italiano